Остров Аруба — полунезависимое государство, находящееся в составе Нидерландов. Столицей Арубы является город Ораньестад.

Ниже приводится список городов Арубы.

Список городов Арубы

Примечания 

Аруба
Списки городов по странам
Население Арубы
Населённые пункты Арубы